Palmén ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Palmén (1898–1985), finnischer Meteorologe und Geophysiker
 Lars Palmén (1929–2011), finnischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Palmen (Begriffsklärung)